Zisterzienserinnenabtei Lieu-Notre-Dame steht für folgende Klöster in Frankreich:

 Zisterzienserinnenabtei Lieu-Notre-Dame (Perrignier), Département Haute-Savoie
 Zisterzienserinnenabtei Lieu-Notre-Dame (Romorantin-Lanthenay), Département Loir-et-Cher